New York, New York se poate referi la

Locuri  

 New York City, ca utilizare comună în , desemnând, ca orice oraș dintr-o țară federală, [orașul, statul/provincia] 
 New York County, ca o adresă poștală uzuală, coincizând cu unul din cele cinci cartiere (în original, în engleză, borough) ale orașului New York City, Manhattan 
 New York-New York Hotel & Casino, un ansamblu hotelier din Las Vegas, statul

Filme 

 New York, New York (film), un film muzical realizat în 1977, regizor Martin Scorsese
 N.Y., N.Y. (film), un film din 1957 realizat de Francis Thompson

Cântece 

 "Tema muzicală din filmul New York, New York", cântată în musical-ul din 1977 de Liza Minnelli, popularizată ulterior de Frank Sinatra
 "New York, New York" (On The Town) din filmul muzical On The Town ("În orsș"); interpretat de Frank Sinatra, Gene Kelly și Jules Munshin (în adaptarea filmică din 1949)
 "New York, New York (So Good They Named It Twice)", o melodie din 1978, interpretată de Gerard Kenny
 "New York, New York" (Moby), cântec din 2006 interpretat de Moby și Debbie Harry
 "New York, New York" (Ryan Adams), cântec din 2001
 "New York, New York" (Ja Rule), melodie din 2004
 "New York, New York" (Tha Dogg Pound), single din 1995
 "New York, New York" (Grandmaster Flash & the Furious Five), cântec din 1983

Vezi și 

 New York (dezambiguizare)